Berbalk ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Berbalk (* 1949), deutsche Sportmedizinerin
 Eilfriede Berbalk (1900–1987), österreichische Silberschmiedin und Fachlehrerin